Municipio de Hersey puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hersey (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Osceola.
 Municipio de Hersey (condado de Nobles, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Nobles.